Siete sangrías puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurium erythraea.
El nombre común de la planta Lithodora fruticosa.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.
El nombre común de la planta Teucrium chamaedrys.